Larraz ist der Familienname folgender Personen:

 José Ramón Larraz (1929–2013), spanischer Comiczeichner, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Roberto Larraz (1898–1978), argentinischer Fechter